Die Amtshauptmannschaft Oschatz war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen sowie Teil der Kreishauptmannschaft Leipzig. Ihr Gebiet gehört heute größtenteils zum Landkreis Nordsachsen in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Oschatz.

Geschichte 

Die Amtshauptmannschaft Oschatz wurde 1875 gebildet. Sie war rund 570 km² groß; in ihr lebten etwa 1875 ca. 52.000 Menschen. Sie bildete den nordöstlichen Teil der Kreishauptmannschaft Leipzig.
Die Amtshauptmannschaft wurde 1939 in die reichseinheitliche Bezeichnung Landkreis überführt. Der Landkreis bestand bis zur Gebietsreform von 1952 in der DDR fort und wurde dann auf die neuen Kreise Oschatz und Döbeln im Bezirk Leipzig sowie Riesa im Bezirk Dresden aufgeteilt.

Verwaltungssitz 

Das Amtshauptmann-Dienstgebäude befand sich von 1876 bis 1927 in der Lutherstraße 17/ Ecke Promenade.
Der erste Spatenstich für das neue Verwaltungsgebäude wurde nach Übergabe des Bauplatzes von der Stadt Oschatz am 10. Juni 1926 vollzogen. Am 28. Oktober 1927 wurde das Gebäude, nach einer Bauzeit von 17 Monaten, feierlich seiner Bestimmung übergeben.
Heute befindet sich in dem Gebäude die Außenstelle Oschatz des Landratsamtes Nordsachsen.

Amtshauptleute und Landräte

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung des Königreiches Sachsen
 Amtshauptmann

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 381–384.

Einzelnachweise 

Oschatz
Ehemalige Verwaltungseinheit (Landkreis Nordsachsen)
Gegründet 1874